Svepning kan syfta på:

Minsvepning – flytminor röjs med hjälp av så kallade minsvep
Liksvepning – iordningställande av en död kropp inför begravningen

Se även
Svep
Svepelektronmikroskop